Грущенко - украинская фамилия. Может означать:
 Грущенко, Анна Ивановна (Чкаловское (Чугуевский район) — Герой Социалистического Труда (1971 год).
 Грущенко, Раиса Фёдоровна (1920, Полтавская губерния — 1996, Пустовойтово, Полтавская область) — колхозница, звеньевая Пустовойтовского свеклосовхоза Министерства пищевой промышленности СССР, Глобинский район Полтавской области. 
 Грущенко, Иван Павлович (1928, Винницкая область — 2018, Киев) — украинский советский партийный деятель, ректор Винницкого государственного педагогического института имени Николая Островского, ректор Высшей партийной школы при ЦК КПУ, депутат Верховного Совета УССР 10-11-го созывов, член ЦК КПУ в 1981—1990, доктор экономических наук, профессор.